Libušín může znamenat:

 Libušín - obec ve Středočeském kraji
 Libušín (hradiště) - hradiště ve středních Čechách
 Libušín (Pustevny) - chata na Pustevnách